A Final do Campeonato Brasileiro de 1977 foi a partida decisiva da 21º edição do Campeonato Brasileiro.

Foi mantida a tendência de toda a década de 1970 de a política militar brasileira interferir na organização do futebol, inchando ainda mais o campeonato desse ano: foram 62 clubes em uma única divisão.

Pela primeira vez, o campeonato foi decidido em cobranças de pênaltis, e o técnico Rubens Minelli, do São Paulo, depois de ter sido bicampeão pelo Internacional em 1975 e 1976, tornou-se o primeiro treinador a vencer o Campeonato Brasileiro em três anos consecutivos.

Curiosamente, o vice-campeão Atlético não perdeu um único jogo durante todo o campeonato e terminou o certame com dez pontos de vantagem sobre o campeão São Paulo.

A final 

Finais do Campeonato Brasileiro de Futebol
Partidas do São Paulo Futebol Clube
Partidas do Clube Atlético Mineiro